Strathmore kan syfta på:

Kanada 

 Strathmore (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Strathmore, New Jersey, ort i Monmouth County, 
 Strathmore, Kalifornien, ort i Tulare County,